Macedònia de fruita, amanida de diversos tipus de fruita i, en alguns països, plat fred o calent de verdures diverses
 Macedònia (grup), grup català juvenil de pop rock
 Toponímia:
 Regne de Macedònia, regne de l'antiguitat.
 Província romana de Macedònia, província de l'Imperi Romà creada el .
 Macedònia (tema), tema o divisió civil i militar de l'Imperi Romà d'Orient.
 Macedònia (regió), regió dels Balcans, dividida entre Grècia, Macedònia del Nord i Bulgària, hereva de les anteriors i actualment dividida en tres estats:
 Macedònia (Grècia), Macedònia grega o Macedònia de l'Egeu, regió de l'estat modern de Grècia, dividida administrativament en tres perifèries:
 Macedònia Occidental, perifèria o regió de Grècia.
 Macedònia Central, perifèria o regió de Grècia.
 Macedònia Oriental i Tràcia, perifèria o regió de Grècia.
 Macedònia del Nord, estat independent del sud-est d'Europa, que coincideix aproximadament amb la regió geogràfica de la Macedònia del Vardar.
 República Socialista de Macedònia, antic estat constitutiu de la República Federal Socialista de Iugoslàvia.
 Macedònia (Bulgària) o Macedònia de Pirin, regió de Bulgària, que actualment coincideix aproximadament amb la província de Blagoevgrad.
 Macedònia Unida, concepte polític irredemptista del nacionalista eslavo-macedoni que reclama la unió de tota Macedònia.
 Poblacions dels Estats Units d'Amèrica:
 Macedonia (Illinois)
 Macedonia (Iowa)
 Macedonia (Ohio)